Міста Кенії — список найбільших населених пунктів держави Кенія. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Кенії є 141 місто й містечко з чисельністю населення понад 150 осіб.

Список міст Кенії

Див. також 
 Бараґой

Джерела

Посилання 

 

Кенія
 
Списки:Кенія